Niemcy:
 Kehlbach – dzielnica gminy Steinbach am Wald w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Kronach
 Kehlbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn